Krzanowice, localité dans la voïvodie et le powiat d'Opole. 
 de la gmina de Krzanowice, dans le powiat de Racibórz, dans la voïvodie de Silésie
 de la ville de Krzanowice, chef-lieu de cette gmina